Indywidualne Mistrzostwa Europy na długim torze 1957 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na długim torze w sezonie 1957. W finale zwyciężył, jedyny raz w karierze, Norweg Leif O. Hveem.

Terminarz 
 1. półfinał – Plattling, 4 sierpnia 1957
 2. półfinał – Vaasa, 11 sierpnia 1957
 finał – Sztokholm, 15 września 1957

Finał 
  Sztokholm, 15 września 1957

Bibliografia 
 World Longtrack 1957 (Final) 

1957
1957 w long tracku
1957 w Szwecji